Boson (deeltje), deeltje dat een heeltallige spin bezit
Bosön, plaats in de gemeente Lidingö, in Zweden
Boson (videospel), een realtime strategiespel
Au, Boson, een experimentele muzikant uit de jaren zestig
John Boson, een schrijver, die in de Cornische taal schreef.
Nicholas Boson, een schrijver, die ook in de Cornische taal schreef.
Thomas Boson, een schrijver, die ook in de Cornische taal schreef.
Boso (ook wel Boson), koning uit de negende eeuw